Voici la liste des planètes mineures numérotées de 372001 à 373000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 372001 à 373000

372001-372100

372101-372200

372201-372300

372301-372400

372401-372500

372501-372600

372601-372700

372701-372800

372801-372900

372901-373000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000